Esistono più comuni francesi con questo nome

Mauroux – Gers
Mauroux – Lot